Bloodline bezeichnet:

 Bloodline (Band), schwedische Black-Metal-, Industrial- und Ambient-Band
 Bloodline (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Todd A. Kessler
 Bloodline (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2018

Siehe auch:

 Hellraiser IV – Bloodline, vierter Teil der Hellraiser-Reihe
 Bloodlines